RBI peut renvoyer à :
 RbI, la formule chimique de l'iodure de rubidium ;
 Run batted in, point produit au baseball ;
 Radio Bruxelles Internationale ;
 Radio Berlin International ;
 Reserve Bank of India ;
 Risk based inspection, voir Inspection fondée sur la criticité ;
 Reed Business Information ;
 Revenu de base inconditionnel ;
 Réserve biologique intégrale.